Tigresa puede referirse a:
 Tigresa, la hembra del tigre.
 Tigresa (DC Comics), supervillanas de cómic.
 Tigresas (saga literaria), serie literaria escrita por Jade Lee.
 Tigresa, personaje de Kung Fu Panda 
 Tigresa Acuna, boxeadora argentina.
 La Tigresa del Oriente, cantante y maquilladora peruana.
 La Tigresa, terrorista española.